Stora Kalven kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kalven, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,  (6,35 ha)
Stora Kalven, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (5,7 ha)

Se även
Kalven

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn